Трегубенко Анатолій Іванович
 Трегубенко Олександр Федорович
Російські прізвища